News of the World Tour — концертний тур британського рок-гурту «Queen» на підтримку їхнього успішного альбому «News of the World» 1977року.

На ньому вперше прозвучали пісні «We Will Rock You», «We Are the Champions» і «Love of My Life» — три гімни, які допомогли «Queen» прославитися своїми концертами.

Цей тур був першим, коли гурт виступав без розігріву.

Одне з шоу на північноамериканському етапі — у закладі The Summit у Х'юстоні, штат Техас — було знято і широко доступно серед шанувальників. Концерт в Х'юстоні вважається одним з кращих бутлегів.

Список виступів

Сет-лист

Європа #1 
{{hidden
| headercss = background: #C0C0C0; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 6 жовтня – Англія
| content =
"We Are The Champions"
"Tie Your Mother Down"
"Keep Yourself Alive"
"Somebody To Love"
"White Man"
"The Prophet's Song"
"Liar"
"Bohemian Rhapsody"
"Now I'm Here"
"Jailhouse Rock"
Виступ на біс:
"See What A Fool I've Been"
}}

Північна Америка 

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 11 листопада – Портленд, Мен
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"Sleeping On the Sidewalk"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Now I'm Here"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 12 листопада – Бостон
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"Sleeeping On the Sidewalk"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Now I'm Here"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 13 листопада – Спрінгфілд, Массачусеттс
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"It's Late"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Now I'm Here"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 15 листопада – Провіденс, Род-Айленд
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"It's Late"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Ogre Battle"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Now I'm Here"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 16 листопада – Нью-Гейвен, Коннектикут
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"It's Late"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Now I'm Here"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 18 листопада – Детройт
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"It's Late"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Keep Yourself Alive"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 19 листопада – Детройт
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody To Love"
"Death On Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old-Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love With My Car"
"Get Down, Make Love"
"Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Liar"
"Love Of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"It's Late"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Now I'm Here"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

{{hidden
| headercss = background: #ccccff; font-size: 100%; width: 100%;
| contentcss = text-align: left; font-size: 100%; width: 100%;
| header = 21 листопада – Торонто
| content =
"We Will Rock You"
"We Will Rock You (Fast)"
"Brighton Rock"
"Somebody to Love"
"Liar"
"Death on Two Legs"
"Killer Queen"
"Good Old Fashioned Lover Boy"
"I'm In Love with My Car"
"Get Down, Make Love"
"The Millionaire Waltz"
"You're My Best Friend"
"Spread Your Wings"
"Love of My Life"
"'39"
"My Melancholy Blues"
"It's Late"
"White Man"
"Instrumental Inferno"
"The Prophet's Song (Reprise)"
"Keep Yourself Alive"
"Stone Cold Crazy"
"Bohemian Rhapsody"
"Tie Your Mother Down"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are The Champions"
Виступ на біс:
"Sheer Heart Attack"
"Jailhouse Rock"
"God Save The Queen"
}}

Європа #2

Музиканти 
 Фредді Мерк'юрі: головний вокал, бек-вокал, піаніно
 Браян Мей: електрогітара, акустична гітара, бек-вокал
 Роджер Тейлор: ударні, головний вокал («I'm In Love With My Car»), бек-вокал, тамбурин
 Джон Дікон: бас-гітара, додатковий вокал

Оцінки 
У книзі «Шоу, яке я ніколи не забуду: 50 письменників, що пережили свій самий незабутній концертний досвід», письменниця Трейсі Шевальє, згадувала, відвідавши один з концертів цього туру у віці 15 років:

Роберт Гілберн з «Los Angeles Times» назвав цей концертний тур «найбільш видовищно поставленим і найкращим відточеним шоу [гурту] наразі».

«Ми прибули в Лас-Вегас у понеділок» — пригадував конферансьє Боб Гарріс із «Old Grey Whistle Test», який супроводжував гурт на гастролях, документуючи турне на плівку — «і гурт не грав до четверга, тож у нас було три дні на гулянки… У четвер, коли гурт виступав, вони замовили 4 лімузини до заднього виходу Аладдіна. Кожен сідав у свій лімузин, тоді машини обвозили їх навколо споруди до головного входу, вони вилазили й заходили в готель на виступ. Так слід було робити; так було по рок-н-рольному. Не можна ж просто спустилися у вестибюль!».

Джерела

Посилання 
 «News of the World Tour» на сайті queenconcerts.com 

Концертні тури Queen